Quando chiama uno sconosciuto (When a Stranger Calls), film statunitense del 1979 diretto da Fred Walton.
Chiamata da uno sconosciuto (When a Stranger Calls), film statunitense del 2006 diretto da Simon West, remake del precedente.